est un mot anglais signifiant « flamant rose ». Il peut faire référence à :

Musique

Chanteur 
 Ingo ohne Flamingo, nom de scène d'un chanteur de allemand de schlager.

Chanson 

 , chanson de  et  sortie en 1940 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 Flamingo, chanson du groupe Kero Kero Bonito sortie le Février 2016.

Album 

 , album d' sorti le  ;

 Flamingo, album de  sorti le  ;
 Flamingo, album du groupe de rock américain  sorti en  ;
 Flamingo, album de jazz de Stéphane Grappelli et Michel Petrucciani sorti en 1995.

Autres 

 Flamingo, une série de bande dessinée éditée chez Delcourt ;
 Flamingo International Airport à Bonaire, dans les Antilles néerlandaises ;
 Flamingo, une localité du comté de Monroe en Floride aux États-Unis ;
 Flamingo, un super vilain, ennemi de Batman ;
 Flamingo, marque québécoise d'Olymel, propriété de La Coop fédérée
 Flamingo Land Theme Park & Zoo, un parc à thème situé dans le Yorkshire du Nord en Angleterre ;
 Flamingo Las Vegas, un hôtel-casino de Las Vegas ;
 Flamingo, une sculpture métallique à Chicago ;
 Scotty Flamingo, autre nom de scène du catcheur américain Scott Levy ;
 Capitaine Flamingo, une série télévisée d'animation canadienne ;
 un modèle du Panzerkampfwagen II, un char d'assaut de la seconde guerre mondiale ;
 Pink Flamingos, un film américain de John Waters sorti en 1972.

Voir aussi 
 ,
 ,

Homonymie de titre